Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Volley Masters Montreux 2017.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2016/2017.

Argentyna 
Skład:
Trener:  Guillermo Orduna

Brazylia 
Skład:
Trener:  José Roberto Guimarães

Chiny 
Skład:
Trener:  An Jiajie

Holandia 
Skład:
Trener:  Jamie Morrison

Niemcy 
Skład:
Trener:  Felix Koslowski

Polska 
Skład:
Trener:  Jacek Nawrocki

Szwajcaria 
Skład:
Trener:  Timo Lippuner

Tajlandia 
Skład:
Trener:  Danai Sriwacharamaytakul

Volley Master Montreux